T3 puede referirse a:

 Triyodotironina, una hormona secretada por la tiroides; 
 Soyuz T-3, la tercera misión de la Soyuz T; 
 Tungsten T3, un modelo de la PDA Tungsten; 
 Código IATA de la Eastern Airways; 
 Línea T3 del tranvía de París; 
 Uno de los 12 pares de los nervios raquídeos torácicos del Nervio espinal; 
 Tercera vértebra torácica; o
 Digital Signal 3, abreviado DS3 o T3, una designación de circuito estándar para transmisión digital de voz y datos del sistema americano de portadoras (Portadora T).